Микшинское сельское поселение — упразднённое муниципальное образование в составе Хиславичского района Смоленской области России.

Административный центр — деревня Микшино.

Географические данные 
 Общая площадь: 75,61 км²
 Расположение: южная часть Хиславичского района
 Граничит:
 на севере — с  Печерским сельским поселением
 на востоке и юге — с Шумячским районом
 на юго-западе — с  Соинским сельским поселением 
 на западе — с  Городищенским сельским поселением
 на северо-западе — с Иозефовским сельским поселением
 По территории поселения проходит автодорога Хиславичи – Шумячи.
 Крупная река: Немка.

История 
До 25 мая 1919 года территория поселения входила в состав Перянской волости Мстиславского уезда Могилёвской губернии, затем земли находились в составе Гомельской губернии, с 30 июня 1919 года поселение уже в составе Смоленской губернии. Микшинский сельский совет был образован в 1955 году.

Микшинское сельское поселение образовано Законом от 20 декабря 2004 года.

Упразднено Законом Смоленской области от 20 декабря 2018 года с включением всех входивших в его состав населённых пунктов к 1 января 2019 года в Печерское сельское поселение

Население

Населённые пункты 
На территории поселения находились 15 населённых пунктов:
 Деревня Микшино — административный центр
 Белица, деревня
 Большое Шкундино, деревня
 Высокая Буда, деревня
 Галушки, деревня
 Гороватка, деревня
 Косачевка, деревня
 Кукуевка, деревня
 Лен-Стан, деревня
 Малое Шкундино, деревня
 Медведовка, деревня
 Петуховщина, деревня
 Пильники, деревня
 Тарановка, деревня
 Шабель, деревня

 Упразднённые населённые пункты 
 деревня Гореловка Микшинского сельсовета — упразднена в 1974 году.
 деревня Равенство Микшинского сельсовета — упразднена в 1974 году.

Экономика 
Сельхозпредприятие «Заря».

Ссылки 
Сведения на сайте областной администрации
Сведения на сайте районной администрации

Примечания 

Упразднённые сельские поселения Смоленской области
Упразднённые муниципальные образования Хиславичского района
Сельские поселения, упразднённые в 2018 году